Ženská dvouhra Hong Kong Tennis Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže hongkongského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která zvolila start na paralelně probíhajícím lineckém turnaji Upper Austria Ladies Linz.

Vítězkou se stala 18letá Ukrajinka Dajana Jastremská, jež ve finále zdolala šestou nasazenou Číňanku a dvacátou čtvrtou hráčku žebříčku Wang Čchiang po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. To pro ni znamenalo první výhru nad členkou elitní světové třicítky. Jastremská si v debutovém finále kariéry připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour a posunula se na 66. místo světové klasifikace.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018